La femmina è uno dei due generi di una specie caratterizzata da una riproduzione di tipo sessuale.

La femmina fornisce i gameti femminili, che prendono nomi diversi nei diversi organismi.

Con questo termine ci si può riferire anche più specificamente alla donna.

Cinema 
 Femmina – film muto del 1918 diretto da Augusto Genina
 Femmina (The Bad One) – film del 1930
 Femmina (Mr. District Attorney) – film del 1947 diretto da Robert B. Sinclair
 Femmina – film del 1954
 Femmina (La femme et le pantin) – film del 1959
 Femmina (La grande sauterelle) – film del 1967
 Femmina – film del 1998

Musica 
 Femmina – album di Marcella Bella del 1977
 Femmina – singolo di Marcello Pieri del 1993
 Femmina – album di Francesco Sarcina del 2015
 Femmina – singolo di Francesco Sarcina del 2015

Pagine correlate 
Maschio (disambigua)

Altri progetti